Чепкин — русская фамилия.

Известные носители 
 Чепкин, Виктор Михайлович (1933—2016) — советский и российский конструктор авиационных двигателей.
 Чепкин, Герман Евгеньевич (род. 1968) — российский государственный и политический деятель.